Jacobina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jacobina (ort), Bahia, 
 Jacobina (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar